Аршица:

 Аршица — село в Сторожинецком районе Черновицкой области Украины.
 Аршица — хребет в Горганах (Украинские Карпаты).